A 2019-es francia Formula–4-bajnokság a sorozat kilencedik idénye volt. Ez volt a második szezon, amely a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A bajnokság április 20-án vette kezdetét a Circuit Paul Armagnac versenypályán és október 13-án ért véget a Circuit Paul Ricard aszfaltcsíkján. Hadrien David nyerte meg a bajnoki címet.

Nevezési Lista
Az indulók a Mygale M14-es versenyautóval teljesítették a szezont.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 Eredetileg Ota Kakunosin futotta meg a leggyorsabb kört, azonban vendégversenyzőként teljesítette a versenyt, ezért az elért eredményeit nem számították be a bajnokságba. A leggyorsabb körért járó pontot Hadrien David kapta meg.
 Eredetileg Jules Mettetal nyerte meg a versenyt, azonban utólag kizárták őt a versenyhétvégéről, így Enzo Valente örökölte meg a győzelmet. A leggyorsabb körért járó pontot nem oszották ki.

Pontrendszer
A versenyzők legrosszabb eredményét nem számíották be a végeredménybe.

Versenyzők – FFSA Academy

Versenyzők – FIA Formula–4

Újoncok 

Megjegyzés:
 A magyarországi forduló első versenyét a heves esőzések miatt öt kör után megállították. A futamot nem indíották újra, ezért az első tíz helyezett a pontok felét kapta meg.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

FranciaF419
19